Del Rio kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Del Rio (Californië)
Del Rio (Texas)